Банковский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Банковский, Виктор Алексеевич (1900—1957) — советский геолог-угольщик, был репрессирован.
 Банковский, Кшиштоф (род. 1961) — польский скрипач.
 Банковский, Юрий Адамович (1927—2003) — латвийский химик.

См. также 
 Банковский мост
 Банковский переулок
 Баньковский